Pragmatiek kan zowel gebruikt worden voor:
 Een deelgebied van de taalkunde: Pragmatiek (taalkunde)
 Een filosofische stroming: Pragmatisme